Het ATP-toernooi van Washington 2015 (met de officiële naam Citi Open) werd gespeeld van 3 tot en met 9 augustus. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C.

Het enkelspel werd gewonnen door de Japanner Kei Nishikori. Hij versloeg in de finale de Amerikaan John Isner met 4-6 en tweemaal 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door de Amerikaanse tweelingbroers Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Ivan Dodig en Marcelo Melo met 6-4 en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington